Schönaich ist ein Orts- und ein Familienname:

Ortsname:
 Schönaich, Gemeinde im Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Schönaich (Oberschwarzach), Ortsteil des Marktes Oberschwarzach, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Schönaich (Oberscheinfeld), Ortsteil des Marktes Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
Schönaich (Gemeinde Wettmannstätten), Katastralgemeinde und Ortschaft von Wettmannstätten, Steiermark
Schönaich, Kreis Glogau, Schlesien, seit 1945: Piękne Kąty, Dorf in der Woiwodschaft Lebus, Polen
 Schönaich, Kreis Mohrungen, Ostpreußen, seit 1945: Dębinka (Miłomłyn), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Schönaich, Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen, seit 1945: Dąbkowo, Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Schönaich, Kreis Sorau (Lausitz), Brandenburg, seit 1945: Sieciejów, Dorf in der Woiwodschaft Lebus, Polen

Familienname:
 Schoenaich-Carolath, deutsche Adelsfamilie
 August von Schoenaich-Carolath (1822–1899), preußischer Bergmann, Berghauptmann und Direktor des Oberbergamtes Dortmund
 Christoph Otto von Schönaich (1725–1807), deutscher Schriftsteller
 Emil von Schoenaich-Carolath (1852–1908), deutscher Gutsherr, Lyriker und Novellist
 Fabian von Schoenaich (1508–1591), Offizier
 Franz Xaver von Schönaich (1844–1916), österreichischer General und Reichskriegsminister (1906–1911)
 Georg von Schoenaich (1557–1619), deutscher Humanist und Förderer der Reformation
 Georg Philipp von Schönaich (1704–1790), kaiserlicher Oberst und preußischer Generalmajor
 Heinrich zu Schoenaich-Carolath (1852–1920), deutscher Politiker (NLP), Landrat, MdR
 Paul von Schoenaich (1866–1954), deutscher Generalmajor, späterer Pazifist
 Sebastian Schoenaich-Carolath (* 1957), deutsch-österreichischer Manager, Banker und Diplomat

Siehe auch:
 Schöneiche
 Schöneich